Boca Chica může znamenat následující:

 Boca Chica (Dominikánská republika) – přímořské letovisko v Dominikánské republice
 Boca Chica (Texas) – poloostrov, pláž a vesnice v Texasu, také sídlo kosmodromu společnosti SpaceX